61-й Драфт НХЛ пройдёт с 28 по 29 июня 2023 года в Нашвилле, штат Теннесси, США на домашней арене клуба НХЛ «Нэшвилл Предаторз».

Правила 
На Драфт-2023 будут допущены хоккеисты:
 которые родились между 1 января 2003 года и 15 сентября 2005 года
 не из Северной Америки 2002 года рождения
 задрафтованные клубом НХЛ на Драфте-2021, но не подписавшие контракт с клубом.

Драфт-лотерея

Рейтинг проспектов 
Рейтинг проспектов на 13 января 2023 года, предоставленный Центральным скаутским бюро НХЛ.

Примечания 

Драфты НХЛ
2023 год в хоккее
Национальная хоккейная лига